

Patronyme 

 Enrico Marconi, connu en Pologne sous le nom de Henryk Marconi (1792-1863), un architecte italo- polonais ;
 Ferrante Marconi (1798 – 1868), sculpteur italien ;
 Gaudenzio Marconi (1841 – 1885), un photographe italien ;
 Guglielmo Marconi (1874 – 1937), un scientifique italien ;
 Jean Marconi (1906 – 1971), un acteur français ;
 Jole Bovio Marconi (1897-1986), archéologue italienne ;
 Lana Marconi (1917 – 1990), une comédienne française ;
 Leandro Marconi (1763-1837), architecte et peintre italien
 Leandro Marconi (1834–1919),  un architecte polonais
 Pirro Marconi (1897-1938), archéologue italien, époux de Jole Bovio Marconi ;
 Rodolphe Marconi (né en 1976), un réalisateur français.

Toponyme 

 Marconi, une subdivision administrative de Rome ;
 Marconi, une station du métro de Rome ;
 Marconi, une station du métro de Turin ;
 Le pont Guglielmo Marconi, un pont de Rome sur le Tibre ; 
 Le musée Marconi, un site historique du Canada à Glace Bay au Cap-Breton ;
 La rue Marconi, une rue de la commune de Forest ;
 Le parc Marconi, un parc de la commune de Forest.

Entreprise 
 Marconi Company, compagnie britannique fondée par Gugliemo Marconi pour exploiter ses brevets.
 , une entreprise britannique provenant de la précédente et faisant maintenant partie de BAE Systems.

Sciences et techniques 
 Un gréement Marconi est un gréement bermudien.

Voir aussi 
 Pathé-Marconi;
 Guglielmo Marconi (Piccirilli), sculpture dans le quartier Mount Pleasant de Washington;
Patronyme italien